

Sigle 
Internet Movie Database – Database on line di film e serial televisivi

Codici 
 IMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Imonda (Papua Nuova Guinea)